— японский футболист, нападающий клуба «Гифу».

На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Касива Рейсол», «Спортинг».

С 2012 по 2014 год сыграл за национальную сборную Японии 4 матча.

Достижения 
 Джей-лиги; 2011
 Кубок Императора; 2012
 Кубок Джей-лиги; 2013

Статистика за сборную

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Виссел Кобе»